Josef Zajíc ist der Name folgender Personen:

* Josef Zajíc (Eishockeyspieler, 1968) (* 1968), tschechischer Eishockeyspieler und -trainer 
 Josef Zajíc (Eishockeyspieler, 1997) (* 1997), tschechischer Eishockeyspieler